Lasek (gromada w powiecie gostynińskim)
 Lasek (gromada w powiecie nowotarskim)